Rejet par l'université de procédés diaboliques (titre original : ) est une nouvelle de Terry Pratchett rattachée à l'univers du Disque-monde et parue en 2005. 

Elle met en scène les mages et un administrateur, A.E Pessimal que l'on retrouve dans Jeu de nains.

Cette nouvelle a été traduite une première fois en français par Théophile Peuplier sous le titre Réformorphoses et rendue disponible en ligne sur le site www.vademecum-dm.com.

Résumé 

Nouvelle du Disque-monde
Nouvelle britannique parue en 2005
2005 en fantasy